Соревнования по футболу на XIV летней Универсиаде в Загребе (Югославия) прошли с 5 по 18 июля 1987 года.

В турнире приняли участие 16 команд, распределённые на предварительном этапе на 4 группы по 4 команды. В каждой из групп команды сыграли друг с другом по одному матчу. Две лучшие команды из каждой группы продолжили борьбу за места с 1 по 8 по системе плей-офф. Команды, занявшие 3 и 4 места в группах, разыграли места с 9 по 12 и с 13 по 16 соответственно.

Победу в турнире одержала сборная СССР, сформированная на базе футбольного клуба высшей лиги «Жальгирис» (Вильнюс). Команда выступала без 3-х ведущих игроков — вратаря В. Юркуса, защитника С. Якубаускаса и полузащитника, капитана «Жальгириса», А. Мацкявичюса. Все они уже на тот момент имели диплом о высшем образовании и играть на турнире не могли. Несмотря на это, игроки Жальгириса уверенно выиграли Универсиаду — эта победа стала первой и единственной для представителей СССР на Универсиадах.

Медалисты

Составы 

СССР: Калинаускас, Концявичюс, Сукристов, Балтушникас, Бридайтис, Мажейкис, Янонис, Бузмаков, Расюкас, Нарбековас, Тауткус, Иванаускас, Рузгис, Баранаускас, Панкратьев, Квилюнас, гл. тренер Беньяминас Зелькявичюс.

Групповой этап

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

за 13-16 места

за 9-12 места

за 5-8 места

за 1-4 места 

Авторы голов советской сборной в плей-офф
 1/4 финала — Нарбековас (2), Балтушникас, Баранаускас, Рузгис, Панкратьев.
 1/2 финала — Баранаускас, Панкратьев.
 Финал — Сукристов (2), Баранаускас, Нарбековас, Расюкас.

Финал 
СССР — Южная Корея — 5:0 (4:0)

18 июля 1987. Загреб. Стадион «Максимир». 12000 зрителей. Судья — К. Эспозито (Аргентина).
 СССР («Жальгирис»): Альмантас Калинаускас (Альвидас Концявичюс, 74), Вячеслав Сукристов, Ромас Мажейкис, Арвидас Янонис, Владимир Бузмаков, Видмантас Расюкас, Арминас Нарбековас, Робертас Тауткус, Вальдас Иванаускас (Кястутис Рузгис, 70), Стасис Баранаускас, Игорь Панкратьев.
 Юж. Корея: Хо Сунхо, Сон Хёнсун, Гу Сакпум, Хе Вондем, Ху Бюнъок, Ё Бумкю, Ким Ёнкон (Пак Ёндэ, 69), Ли Кванъён, Ким Хусин, Но Кюнхван, Ким Сангин (У Сынкван, 35).
 Голы: Сукристов (1, 45), Баранаускас (29), Нарбековас (41), Расюкас (65).

Интересные факты 
 Сборная Бразилии потерпела поражения с крупным счётом во всех трёх матчах группового этапа. Всего в ворота бразильцев влетело 16 безответных мячей. А сборная Голландии в четвертьфинале уступила футболистам из Северной Кореи со счётом 0:7.
 На свой 1-й матч на турнире сборная СССР вышла на поле в футболках вильнюсского «Жальгириса». Причина — выданные перед турниром красные футболки были без номеров и надписи «СССР».
 Спустя несколько дней по окончании турнира Госкомспорт СССР присвоил игрокам, принявшим участие (на поле из 16 человек ни разу не выходил только Квилюнас) на турнире, звания «Мастер спорта СССР международного класса».
 Спустя год после Универсиады Арминас Нарбековас и Арвидас Янонис станут олимпийскими чемпионами Сеула в составе сборной СССР, а Вячеслав Сукристов станет вице-чемпионом Европы в составе сборной СССР.

Финальная расстановка

Примечания

Ссылки 
 Результаты турнира на портале RSSSF

Летняя Универсиада 1987
Футбол на летних Универсиадах
Международные соревнования по футболу в Югославии
Футбол в Европе в 1987 году
Футбольные соревнования в Хорватии